Кубок Митропы 1961 — 20-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие двенадцать команд из Австрии, Италии и Чехословакии.

В ходе данного розыгрыша впервые в истории кубка была использована круговая система. На первом этапе все клубы были сведены в три группы, которые разыгрывались в один круг. Первоначально предполагалось, что победители групп разыграют между собой финальный турнир, однако затем регламент пришлось изменить: в заключительном матче Группы 3 между итальянским клубом «Удинезе» и чехословацким СОНП судья ошибочно назначил дополнительное время (два тайма по 15 минут). Благодаря этому «Удинезе» одержал победу и занял первое место в группе. При этом, если бы игра завершилась в основное время, то победителем группы стал бы СОНП. Чехословацкий клуб опротестовал результат матча. По итогам разбирательства оргкомитет Кубка Митропы решил признать победителями группы оба клуба и разыграть финальную стадию турнира по традиционной олимпийской схеме с четырьмя командами.

Победу в соревновании одержал итальянский клуб «Болонья».

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1961 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1961 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1961
Футбол в Европе в 1961 году